Concerto pour piano  d'Eugen d'Albert
 Concerto pour piano  d'Eugen d'Albert
 Concerto pour piano de Grażyna Bacewicz
 Concerto pour piano de Luise Adolpha Le Beau
 Concerto pour piano  de Béla Bartók
 Concerto pour piano  de Béla Bartók
 Concerto pour piano  de Béla Bartók
 Concerto pour piano d'Amy Beach
 Concerto pour piano  de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano  de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano  de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano  de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano  ("L'empereur") de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano  de Ludwig van Beethoven
 Concerto pour piano de François-Adrien Boieldieu
 Concerto pour piano  de Caroline Boissier-Butini
 Concerto pour piano  de Caroline Boissier-Butini
 Concerto pour piano  de Johannes Brahms
 Concerto pour piano  de Johannes Brahms
 Concerto pour piano de Benjamin Britten
 Concerto pour piano de Norbert Burgmüller
 Concerto pour piano  de Frédéric Chopin
 Concerto pour piano  de Frédéric Chopin
 Concerto pour piano  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour piano  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour piano de Frederick Delius
 Concerto pour piano de Felix Draeseke
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano  de Jan Ladislav Dussek
 Concerto pour piano de Antonín Dvořák
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano  de John Field
 Concerto pour piano de Robert Fuchs
 Concerto pour piano  d'Alberto Ginastera
 Concerto pour piano  d'Arthur De Greef
 Concerto pour piano  d'Arthur De Greef
 Concerto pour piano  de Hans Werner Henze
 Concerto pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Concerto pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Concerto pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Concerto pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Concerto pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Concerto pour piano d'André Jolivet
 Concerto pour piano  de Dmitri Kabalevski
 Concerto pour piano  de Dmitri Kabalevski
 Concerto pour piano  de Dmitri Kabalevski
 Concerto pour piano d'Aram Khatchatourian
 Concerto pour piano d'Édouard Lalo
 Concerto pour piano  de Siegfried Langgaard
 Concerto pour piano  de Franz Liszt
 Concerto pour piano de Witold Lutosławski
 Concerto pour piano  de Edward MacDowell
 Concerto pour piano  de Edward MacDowell
 Concerto pour piano  de Frank Martin
 Concerto pour piano  de Frank Martin
 Concerto pour piano  de Giuseppe Martucci
 Concerto pour piano  de Giuseppe Martucci
 Concerto pour piano  d'André Mathieu
 Concerto pour piano d'Emilie Mayer
 Concerto pour piano  de Felix Mendelssohn
 Concerto pour piano  de Felix Mendelssohn
 Concerto pour piano  de Gian Carlo Menotti
 Concerto pour piano  de Franz Xaver Wolfgang Mozart
 Concerto pour piano  de Franz Xaver Wolfgang Mozart
 Concerto pour piano  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour piano  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour piano  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour piano de Laura Netzel
 Concerto pour piano de Michael Nyman
 Concerto pour piano d'Ignacy Paderewski
 Concerto pour piano de Hubert Parry
 Concerto pour piano de Hans Pfitzner
 Concerto pour piano  de Serge Prokofiev
 Concerto pour piano  de Serge Prokofiev
 Concerto pour piano  de Serge Prokofiev
 Concerto pour piano  de Serge Prokofiev
 Concerto pour piano  de Serge Prokofiev
 Concerto pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Concerto pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Concerto pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Concerto pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Concerto pour piano de Joachim Raff
 Concerto pour piano  d'Einojuhani Rautavaara
 Concerto pour piano  d'Einojuhani Rautavaara
 Concerto pour piano  d'Einojuhani Rautavaara
 Concerto pour piano  de Carl Reinecke
 Concerto pour piano  de Carl Reinecke
 Concerto pour piano  de Carl Reinecke
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano  de Ferdinand Ries
 Concerto pour piano d'Albert Roussel
 Concerto pour piano de Johann Rufinatscha
 Concerto pour piano  d'Anton Rubinstein
 Concerto pour piano  d'Anton Rubinstein
 Concerto pour piano  d'Anton Rubinstein
 Concerto pour piano  d'Anton Rubinstein
 Concerto pour piano  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour piano  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour piano  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour piano  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour piano  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour piano d'Arnold Schönberg
 Concerto pour piano de Clara Schumann
 Concerto pour piano de Robert Schumann
 Concerto pour piano  de Wilhelm Stenhammar
 Concerto pour piano  de Wilhelm Stenhammar
 Concerto pour piano de Sergueï Taneïev
 Concerto pour piano  de Piotr Ilitch Tchaïkovski
 Concerto pour piano  de Piotr Ilitch Tchaïkovski
 Concerto pour piano  de Piotr Ilitch Tchaïkovski
 Concerto pour piano de Ralph Vaughan Williams
 Concerto pour piano de Hanns Wolf
 Concerto pour piano de Władysław Żeleński